Суперкубок Англії з футболу 2018 — 96-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2018 року між чемпіоном Англії «Манчестер Сіті» та володарем кубка «Челсі» на стадіоні Вемблі у Лондоні. Перемогу в матчі з рахунком 2:0 та Суперкубок Англії здобув «Манчестер Сіті».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2018
Англія
Серпень 2018
2018 в англійському спорті